Вольфингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вольфингер, Раймонд Эдвин (1931—2015) — известный американский политолог, профессор Калифорнийского университета в Беркли, член Американской академии искусств и наук.
 Вольфингер, Сандро (род. 1991) — полузащитник сборной Лихтенштейна и футбольного клуба «Вольфратсхаузена».